Болгарский коммунистический союз молодёжи (БКСМ, ) — молодёжная организация, объединяющая коммунистически настроенную молодёжь Болгарии.

История 
Союз создан 25 мая 1919 года на III конференции Союза рабочей социал-демократической молодёжи Болгарии (СРСДМ) путём переименования организации.

В 1920 году организация присоединилась к Коммунистическому Интернационалу Молодёжи. После подавления Сентябрьского восстания 1923 года организация была запрещена и в дальнейшем работала нелегально.

В 1938 году организация вошла в состав Рабочего молодёжного союза.

Известные активисты 
 1919 год — Павлов, Пётр Георгиевич, единственный болгарин достигший звания генерала в Советской Армии. Во время Второй мировой войны командовал 12-й штурмовой инженерно-саперной бригадой РГК.

См. также 
 Димитровский коммунистический молодёжный союз

Примечания 

Политические организации Болгарии
XX век в Болгарии
Болгарская коммунистическая партия
Комсомол